Cirkelmossor (Sanionia) är ett släkte av bladmossor som beskrevs av Leopold Loeske. Enligt Catalogue of Life ingår Cirkelmossor i familjen Amblystegiaceae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Amblystegiaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor